O Regulador Brasileiro foi um periódico brasileiro que circulou à época da Independência do Brasil.

Este jornal foi lançado a 22 de julho de 1822, tendo como redator o frei Francisco Santa Teresa de Jesus Sampaio, figura importante da maçonaria à época.

Segundo escreveu Frei Caneca em "Sobre os projetos despóticos do Ministério do Rio de Janeiro", "ficava à sombra de proteção e instruções do ministério, escritos subversivos da felicidade do Brasil, da liberdade de nação, e esteios do despotismo ministerial"  como o Diário do Governo, o Espelho Ustório.

Ver também
Imprensa

Regulador Brasileiro
Publicações maçónicas